Bo Vilstrup kan være flere forskellige personer:
 Bo Vilstrup (advokat) (1942-2022)
 Bo Vilstrup (skuespiller) (født 1956)